Bankia bezeichnet:
 Bankia, eine spanische Sparkasse
 Bankia (Gattung), eine Gattung der Schiffsbohrmuscheln

Siehe auch:
Bankja